Rue Fritz peut désigner :
 la rue Fritz à Strasbourg
 la rue Fritz-Kiener, également à Strasbourg
 la rue Fritz Toussaint à Ixelles en Belgique.